Robecco steht für:

 Robecco sul Naviglio, eine Gemeinde in der Metropolitanstadt Mailand, Region Lombardei.
 Robecco d'Oglio, eine norditalienische Gemeinde in der Provinz Cremona in der Lombardei.
 Robecco Pavese, eine Gemeinde in der südwestlichen Lombardei, im Norden Italiens.